Чемпионат Франции по фигурному катанию 2009 года — внутреннее французское соревнование по фигурному катанию сезона 2008-2009. Результаты национального первенства являются важным критерием для определения состава французской сборной на чемпионаты Европы и мира сезона 2008-2009. 

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Также, на этом турнире прошли соревнования и по синхронному фигурному катанию среди взрослых и юниорских команд.

Чемпионат прошёл с 19 по 21 декабря 2008 года в городе Кольмаре.

В танцах на льду соревнования в обязательном танце не проводились.

События 
 Из-за травм с турнира снялись лидеры французской сборной в танцах на льду Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер  и в мужском одиночном катании Бриан Жубер.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Результаты в синхронном катании

Взрослые

Юниоры

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте французской федерации фигурного катания 

Чемпионаты Франции по фигурному катанию
2008 год в фигурном катании
Кольмар
Фигурное катание в сезоне 2008/2009